Commotion peut faire référence à :

Une commotion, un diminutif de commotion cérébrale et un synonyme de traumatisme,
Commotion, un logiciel libre,
Commotion (2015), titre québécois du film Seul contre tous.